Il doppio del torneo di tennis BMW Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ion Țiriac e Guillermo Vilas che hanno battuto in finale Jürgen Fassbender e Tom Okker 3-6, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Karl Meiler (semifinali)
 Ion Țiriac /  Guillermo Vilas (campioni)

 François Jauffret /  Antonio Muñoz (quarti di finale)
 Jürgen Fassbender /  Tom Okker (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 1978